Борисовское — село в Рыбновском районе Рязанской области, входит в состав Пионерского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Пальная в 10 км на юг от центра поселения посёлка Пионерский и в 37 км на юго-запад от райцентра города Рыбное.

История 
Борисовское под именем сельца упоминается в грамоте Михаила Федоровича 1637 года как вотчина в Кобыльском стане. По описи архиерейских вотчин 1739 года Борисовское упоминается селом с церковью. В 1776 году церковь была перенесена на новое место, где она и находилась до 1868 года. На месте сгоревшей в 1879 году начато строение новой церкви. По штату 1883 года Преображенская церковь значилась причисленною к церкви Крупниковской без особого притча 
. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Токаревской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 197 дворов.

С 1929 года село являлось центром Борисовского сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе  Рязанской области, с 2005 года — в составе Комсомольского сельского поселения, с 2014 года — в составе Пионерского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района